Generalkonferenz steht für:

 das oberste Entscheidungs- und Kontrollorgan der UNESCO, siehe UNESCO #Generalkonferenz
 Generalkonferenz (Mormonen), Weltkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Generalkonferenz (Adventisten), Weltkonferenz der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
 Weltkonferenz der evangelisch-methodistischen Kirche, siehe Evangelisch-methodistische Kirche #Die Jurisdiktional- und Zentralkonferenzen 

Siehe auch:

 Generalversammlung